Martonne ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Martonne (1820–1896), französischer Mediävist, Romanist und Literat
 Emmanuel de Martonne (1873–1955), französischer Geograph
 Guillaume-François de Martonne (1791–1875), französischer Jurist, Bibliograph und Romanist